Малихов — русская фамилия. Известные носители:

 Малихов, Анатолий Наумович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Малихов, Фёдор Иванович (1917—1997) — полный кавалер ордена Славы.